Huis Henegouwen (Dordrecht) - monument in Dordrecht
 Huis Avesnes, ook bekend als huis Henegouwen - adellijk geslacht